Olimpijski festiwal młodzieży Europy (, skrót. EYOF) – międzynarodowa młodzieżowa impreza sportowa rozgrywana co dwa lata w lata nieparzyste. Udział mogą wziąć sportowcy w wieku od 14 do 18 lat z 50 krajów zrzeszonych w Europejskim Komitecie Olimpijskim. Posiada edycje letnie i zimowe, które odbywają się całkowicie niezależnie od siebie.

Festiwal odbywa się pod flagą olimpijską i obfituje w tradycje olimpijskie, m.in. w znicz olimpijski czy ślubowanie. Wiąże się to z przygotowaniem młodych europejskich sportowców do udziału w igrzyskach olimpijskich.

Pierwsza edycja letnia rozegrana została w 1991 roku  w Brukseli, a zimowa – w 1993 roku we włoskiej Aoście. Jego pomysłodawcą był Jacques Rogge, późniejszy prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

W 2009 r. po raz pierwszy festiwal rozegrany został w Polsce. Zimowe rozgrywki zawitały do Bielska-Białej, Cieszyna, Tychów, Szczyrku i Wisły.

Edycje letnie

Dyscypliny

Klasyfikacja medalowa wszech czasów 
Oddzielny artykuł: Klasyfikacja medalowa wszech czasów Letnich festiwali młodzieży EuropyStan po EYOF 2022.

Edycje zimowe

Dyscypliny

Klasyfikacja medalowa wszech czasów 
Oddzielny artykuł: Klasyfikacja medalowa wszech czasów Zimowych festiwali młodzieży EuropyStan po EYOF 2023.

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna Europejskiego Komitetu Olimpijskiego http://www.eurolympic.org/index.php/en

!